Гватемала принимала участие в Летних Олимпийских играх 1952 года в Хельсинки впервые в истории, но не завоевала ни одной медали. Делегация состояла из 21 спортсмена.

Результаты

Борьба 

Спортсменов — 3

Участники: Освальдо Джонстон, Марко Антонио Жирон, Аристидес Перес

Велоспорт  

Спортсменов — 5

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 6

 Мужчины

 Женщины

Плавание 

Спортсменов — 1

Стрельба 

Спортсменов — 3

Фехтование 

Спортсменов — 3

Все спортсмены Гватемалы завершили выступления после первого раунда

Сабля: Эдуардо Лопес

Рапира: Рубен Соберон, Антонио Чокано, Эдуардо Лопес

Шпага: Рубен Соберон, Эдуардо Лопес

Ссылки 
 www.sports-reference.com

Страны на летних Олимпийских играх 1952 года
1950-е годы в Гватемале